Stuart steht für:

 Blue Stuart, der Ursprungsname einer später Shropshire Blue genannten englischen Käsesorte
 Haus Stuart, ein schottisch-englisches Adelsgeschlecht
 M3 Stuart, einen leichten Panzer der US-Armee im Zweiten Weltkrieg
 eine ehemalige britische Automarke von der Briton Motor Company
 Stuart (Name), ein Vor- und Familienname, siehe dort für Namensträger
 Stuart Point, Landspitze an der Banzare-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Mount Stuart, Berg im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Mount Stuart (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stuart (Arkansas)
 Stuart (Colorado)
 Stuart (Florida)
 Stuart (Iowa)
 Stuart (Kalifornien)
 Stuart (Montana)
 Stuart (Nebraska)
 Stuart (Oklahoma)
 Stuart (Virginia)
 Stuart (Washington)
 Stuart Heights (Tennessee)
 Stuart Place (Texas)

Siehe auch:
 Steuart
 Steward 
 Stewart
 Stuart Creek
 Stuart-Zahl (N, auch interaction parameter), dimensionslose Kennzahl von Fluiden